M16 kan betyda
 M16 – ett himlaobjekt i Messiers katalog, se Örnnebulosan
 M16 (automatkarbin) – en automatkarbin
 M-16 (album) – ett album av Sodom 
HMS M16 – en svensk minsvepare
 M16 – en dimension för skruvar och muttrar med M-gänga
M 16 – Medelpads runinskrifter 16